Franc je lahko:

 Franc, moško osebno ime 
 Franc, priimek več znanih ljudi